Самуи́л Ну́тович Ко́тлерман () — советский и украинский шахматист и шахматный тренер. В составе команды Украинской ССР бронзовый призёр первенства СССР между командами союзных республик по шахматам (1951).

Биография 
С. Н. Котлерман родился 3 декабря 1920 года в Одессе. Участник Великой Отечественной войны.

Окончил химический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова.   

С 1955 года  до выхода на пенсию работал учителем химии в одесской средней школе № 8.

Шахматами начал заниматься под руководством тренера С. Палавандова. Был шестикратным чемпионом Одессы (1938—1957) и двукратным чемпионом Одесской области по шахматам. Участник чемпионатов Украинской ССР по шахматам. Лучшие результаты показал в 1939 (4—5 места), в 1947 (3—4 места) и в 1948 годах (3 место). В 1948 году выиграл Всесоюзный турнир мастеров и кандидатов в мастера, но квалификационная комиссия не присвоила ему звание мастер спорта СССР по шахматам. Участник полуфиналов чемпионата СССР по шахматам 1950 и 1951 годов.

Три раза представлял команду Украинской ССР в первенствах СССР между командами союзных республик по шахматам, в которых в 1948 году занял третье место в личном зачете, а в 1951 году третье место в командном зачете и первое место на 8-й доске. В 1952 году в составе команды «Искра» победил в первом розыгрыше командного Кубка СССР по шахматам, показав лучший результат на 6-й доске.

Был известен также как шахматный тренер. С 1947 по 1972 год руководил шахматным кружком Дворца пионеров города Одессы. Среди его учеников были будущие гроссмейстеры В. Б. Тукмаков, К. З. Лернер, Л. О. Альбурт, С. А. Палатник, Н. А. Лёгкий, В. И. Бейм.

Умер 23 февраля 2006 года в Одессе.

Награды 
 Ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени.

 Медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие.

Литература

Семья 

Жена: Орлова Слава Ароновна - учитель русского языка и литературы
Дочь: Котлерман Марина Самуиловна - учитель химии.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры Украины
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Выпускники Одесского университета
Педагоги СССР
Педагоги Украины